Oka peut faire référence à :

Toponyme

Cameroun 
 Oka est un village de la région Est du Cameroun se trouvant dans le département de la Kadey.

Canada 
 Oka est une municipalité du Québec ;
 l’oka est un fromage canadien ;
 le parc national d'Oka est un parc provincial du Québec.

Espagne 
 L'Oka est un fleuve dans la province de Biscaye ;
 Oka est un quartier de Muxika, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

Russie 
 Deux rivières portent ce nom :
 l'Oka, à l'ouest, est un affluent de la Volga,
 l'Oka, en Sibérie, est un affluent de l'Angara ;
 Okha est une ville de l'oblast de Sakhaline.

Prénom 
Oka est un prénom épicène indonésien notamment porté par :
 Oka Antara (1981-), rappeur et acteur indonésien ;
 Oka Diputra, créateur de mode indonésien ;
 Oka Rusmini, journaliste, poétesse et romancière indonésienne ;
 , acteur et mannequin indonésien.

Patronyme 

 Kiyoshi Oka est un mathématicien japonais
 Masi Oka est un acteur, créateur d'effets spéciaux et scénariste de films américano-japonais

Technologie 
 L'Oka est un modèle de voiture d'origine russe qui tient son nom de la rivière de même nom.
 L'Ohka est un petit avion conçu pour les opérations kamikaze japonaises.

Prénom indonésien